Orel kan verwijzen naar:
 Orel (bedrijf), de Waalse netwerkbeheerder voor gas en elektriciteit
 Orel (okres Chrudim), gemeente in okres Chrudim, Tsjechië
 Orel (automerk), historisch automerk uit Frankrijk
 Orjol (ook Orel), stad in oblast Orjol, Rusland